ENPP3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 875 амінокислот, а молекулярна маса — 100 124.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки